Björgvin Björgvinsson ist der Name folgender Personen:
* Björgvin Björgvinsson (Handballspieler) (* 1949), isländischer Handballspieler
 Björgvin Björgvinsson (Skirennläufer) (* 1980), isländischer Skirennläufer